Against All Authority bezeichnet:

 Eine US-amerikanische Punk-Band, siehe Against All Authority (Band)
 Einen französischen E-Sport-Clan, siehe Against All Authority (E-Sport)